Salyan bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Salyan (Stadt)
 eine Stadt in Nepal, siehe Sharada (Nepal)
 ein VDC in Nepal, siehe Salyan (Kaski)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Salyan (Rayon)
 einen Distrikt in Nepal, siehe Salyan (Distrikt)